L'edizione 1994 dell'1. divisjon vide le vittorie finali di Strindheim e Hødd.

Classifica finale

Gruppo A

Verdetti del gruppo A 
 Strindheim e Stabæk promosse nella Tippeligaen.
 Stjørdals-Blink e Bærum retrocesse nella 2. divisjon.

Gruppo B

Verdetti del gruppo B 
 Hødd e Molde promosse nella Tippeligaen.
 Vidar e Mjøndalen retrocesse nella 2. divisjon.

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1994
Campionato norvegese di calcio